Вільшанська селищна рада — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Вільшанська селищна рада — Харківська область, Дергачівський район
 Вільшанська селищна рада — Черкаська область, Городищенський район